Aragaz steht für:
 Aragaz, höchster Berg in Armenien
 Aragaz (Aragazotn), Dorf in der armenischen Provinz Aragazotn am Osthang des Berges Aragaz
 Aragaz (Armawir), Dorf und urartäische Festung in der armenischen Provinz Armawir
 Aragazawan, Dorf im Westen der armenischen Provinz Aragazotn an der türkischen Grenze